A 2018-as skandináv TCR-bajnokság a skandináv túraautó-bajnokság nyolcadik évada volt. Ez volt a második szezon, amely a TCR szabályrendszeren alapult. A bajnokság május 4-én vette kezdetét a Ring Knutstorp versenypályán és szeptember 21-én ért véget a Mantorp Park aszfaltcsíkján. Az egyéni bajnokságot Johan Kristoffersson nyerte meg, míg a csapatoknál a PWR Racing - SEAT Dealer Team alakulata győzedelmeskedett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Összefoglaló

Pontrendszer

Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található

Versenyzők

Junior

Csapatok

Jegyzetek

Skandinávia